Pischof ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Pischof (1882–1922), österreichischer Konstrukteur 
 Matthias von Pischof (1826–1893), österreichischer Eisenbahntechniker